Ludian bezeichnet:

 Ludian (鲁甸县), Kreis der Stadt Zhaotong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Ludian (Dengfeng) (卢店镇), Großgemeinde der Stadt Dengfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Ludian (Yulong) (鲁甸乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan